3. HNL – Središte za sezonu 1998./99. je osvojio PIK Vrbovec. U ligi je sudjelovalo 16 klubova.

Ljestvica

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 1998./99.

1998-99
3-središte